НФЛ в сезоне 1977 — стал 58-м сезоном Национальной футбольной лиги.

Плей-офф

Плей-офф дивизионов 
 (АФК) Денвер Бронкос — Питтсбург Стилерз 34:21
 (АФК) Балтимор Колтс — Окленд Рэйдерс 31:37 ОТ
 (НФК) Даллас Ковбойз — Чикаго Беарз 37:7
 (НФК) Лос-Анджелес Рэмс — Миннесота Вайкингс 7:14

Финалы конференций 
 (АФК) Денвер Бронкос — Окленд Рэйдерс 20:17
 (НФК) Даллас Ковбойз — Миннесота Вайкингс 23:6

Супербоул XII 
 Даллас Ковбойз — Денвер Бронкос 27:10

Регулярный сезон 
В = Выигрышей, П = Поражений, Н = Ничьи, П% = Процент выигранных матчей,  ОЗ = Очков забито, ОП = Очков пропущено

 «Балтимор Колтс» финишировали выше «Майами Долфинс» благодаря лучшему результату в играх внутри конференции (9—3 против 8—4). 
 «Баффало Биллс» финишировали выше «Нью-Йорк Джетс», так как играли с более сильными соперниками (58,2% побед против 53,6% у соперников «Джетс»).
 «Цинциннати Бенгалс» финишировали выше «Хьюстон Ойлерз» благодаря лучшему результату в играх внутри дивизиона (6—3 против 5—4). 
 «Миннесота Вайкингс» финишировали выше «Чикаго Беарс» из-за меньшего количества поражений от общих соперников.
 «Чикаго Беарс» получили дополнительное место в плей-офф, обойдя «Вашингтон Редскинз» благодаря лучшей разнице очков в играх внутри конференции (+48 против +4).
 «Филадельфия Иглз» финишировали выше «Нью-Йорк Джайентс» благодаря двум выигранным личным встречам.

Ссылки 
 Официальный сайт НФЛ

Сезоны НФЛ